Park na Bielanach w Toruniu – park dworski z przełomu XVII/XVIII wieku w Toruniu.

Lokalizacja 
Park znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, przy ul. Grunwaldzkiej 64, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Hospicjum Światło.

Historia 

Park powstał na początku XVIII wieku wraz z tzw. Dworem Bielańskim, zwanym także Białym Dworem lub Prezydentówką. Posiadłość ta należała niegdyś do kupca toruńskiego Christopha Daniela Janitzena. W 1899 roku w sąsiedztwie Dworu Bielańskiego niemieckie władze Torunia odsłoniły kamień pamiątkowy ku czci byłego właściciela tego terenu. Kamień ten zachował się do dnia dzisiejszego. 

W okresie II wojny światowej park zatracił swoją pierwotną formę i zaczął popadać w zapomnienie. 

W 1972 roku, po wybudowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, fragment parku zagospodarowano jako ogólnodostępny ogród przyszpitalny, a Dwór zaadaptowano na potrzeby Oddziału Foniatrycznego tego szpitala.

W styczniu 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego, podczas której park ma zostać odrestaurowany. Odtworzone maja zostać ciągi komunikacyjne, fontanna oraz staw. Powstaną także elementy małej architektury (latarnie, ławki, kosze na śmieci).

Dendroflora 

Na terenie parku występuje 36 gatunków krzewów i drzew, są to m.in.: klon zwyczajny i jesionolistny (odrębnie okazy męskie i żeńskie), klon jawor, klon polny, robinia biała, lipa drobnolistna i amerykańska, grab pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, dąb czerwony, wiąz szypułkowy i polny, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, sosna pospolita, świerk pospolity i kłujący. 

W parku znajduje się największe w Toruniu skupisko pomników przyrody, na które składa się 12 dębów szypułkowych oraz 1 kasztanowiec zwyczajny.

Galeria

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

D
Zabytki nieruchome w Toruniu